Les Géants peut désigner :
Les Géants, un roman de Jean-Marie Le Clézio paru en 1973 ; 
Les Géants, un film de Sam Miller sorti en 1998 ;
Les Géants, un film de Bouli Lanners sorti en 2011.
 Les Géants, groupe de musique (kinshasa) congolais.